Das Wort Plaisance bezeichnete früher einen Ort, an dem man sich vergnügt. Heute wird es nur noch im Zusammenhang gebraucht: bateau de plaisance ().

Plaisance steht für
 Plaisance (Métro Paris), eine Station der Pariser Métro

Plaisance heißen folgende Personen:

 Plaisance von Antiochia (1236–1261), Königin von Zypern
 Charles-François Lebrun, Duc de Plaisance (1739–1824), französischer Staatsmann

Plaisance heißen folgende Orte:

 das Quartier de Plaisance, Stadtviertel des 14. Arrondissement von Paris
 umgangssprachlich der Flughafen Mauritius
 im Französischen die italienische Stadt Piacenza
 im Französischen die Siedlung Placentia auf Neufundland
 Plaisance (Guayana), Ort in Guyana
 Plaisance (Seychellen), Distrikt der Seychellen
 Plaisance (Québec), kanadische Gemeinde in der Provinz Québec
 Plaisance (Haiti) im Département Nord (Haiti)

Gemeinden in Frankreich:
 Plaisance (Aveyron) im Département Aveyron
 Plaisance (Dordogne) im Département Dordogne
 Plaisance (Gers) im Département Gers
 Plaisance (Vienne) im Département Vienne
 Plaisance-du-Touch im Département Haute-Garonne
 Neuilly-Plaisance im Département Seine-Saint-Denis

Siehe auch:
 Midway Plaisance, Pleasence